Список населённых мест Верховского района Орловской области

Примечания 

Населённые пункты Верховского района